Нёви́ль-сюр-Уа́з () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Население —  человека (1999).
Муниципалитет расположен на расстоянии около 28 км северо-западнее Парижа, 3 км на південь від Сержи.

Демография 

Динамика населения (Cassini и INSEE):

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Примечания